American Le Mans Series Monterey presented by Patron 2010 — это третий этап сезона 2010 ALMS.

Соревнование проведено 20 — 22 мая на трассе Mazda Raceway Laguna Seca в американском Монтерее.

Впервые соревнование проведено в шестичасовом формате, с финишем после наступления темноты.

Квалификация 
Поул в абсолюте завоёвывает пилот команды Dyson Racing LMP1 Гай Смит.

Джонни Моулем зарабатывает поул в классе LMPC, Жайме Мело берёт поул в классе GT, а Йерун Блекемолен становится лучшим в классе GTC.

Результаты 

Обладатель поула в классе выделен жирно.

Болид № 1 не прошёл инспекцию после квалификации и отправлен в конец стартовой решётки.

Гонка 
В отсутствии заводских команд из Audi и Peugeot лучшим в шестичасовом марафоне стал экипаж Patrón Highcroft Racing на 7 кругов опередивший ближайшего преследователя как по классу, так и в абсолюте. На подиум попал экипаж из LMPC — команды Level 5 Motorsports.

Результаты 

Победитель гонки в каждом классе выделен жирно.Экипажи преодолевшие менее 70 % дистанции от победителя в их классе помечены как неклассифицированные (НК).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на IMSARacing.net

Моторные виды спорта
Лагуна-Сека
Май 2010 года
ALMS